Jigal (), je hebrejské jméno. Mezi jeho nositele patří:

 Jig'al Alon – izraelský politik a voják
 Jig'al Amir – vrah izraelského premiéra Jicchaka Rabina
 Jig'al Ben-Arje – izraelský básník
 Jig'al Hurvic – izraelský politik a ministr financí
 Jig'al Kohen-Orgad – izraelský politik a ministr financí
 Jig'al Šilo – izraelský archeolog